Fedtke ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Fedtke, deutscher Rechtswissenschaftler
 Traugott Fedtke (1909–1988), deutscher Organist und Komponist in Königsberg und Berlin